L'autoroute 53 ou A53 ou raccord autoroutier RA7 dite Raccordo Bereguardo-Pavia est une courte autoroute italienne qui relie la ville de Bereguardo à celle de Pavie en Lombardie. Construite en 1960, elle est actuellement longue de 9,1 km.

Parcours

Notes et références 

A53
Transport en Lombardie
Province de Pavie